Драйден — фамилия.

Известные носители:
 Драйден, Джон — английский поэт, драматург, критик.
 Драйден, Кен — канадский спортсмен, хоккеист (вратарь).
 Драйден, Хью (1898—1965) — американский учёный в области аэронавтики.

Топонимы:
 Драйден  — кратер на обратной стороне Луны.